

Сєверний район — муніципальний район, Новосибірська область
 Сєверний район — муніципальний район, Оренбурзька область